Ernst Busch (1900-1980), chanteur, acteur et metteur en scène allemand ;
 Ernst Busch (1885-1945),  Generalfeldmarschall allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.